Акатитлан има више значења:
 Акатитлан (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Акатитлан, Лос Ранчитос (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Акатитлан (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику